De strijd om de Wereldbeker mountainbike 2005 bestond uit acht wedstrijden en begon op 24 april. De cyclus eindigde op 10 september met een wedstrijd in Fort William.

Crosscountry

Overzicht

Eindstanden

Zie ook
Wereldkampioenschappen mountainbike 2005

2005
Wereldbeker